Pablo Rodríguez oder Pablo Rodriguez ist der Name folgender Personen:

* Pablo Rodríguez (Fußballspieler, 1955) (* 1955), spanischer Fußballspieler
 Pablo Rodríguez (Regisseur) (* 1962), uruguayischer Regisseur und Drehbuchautor
 Pablo Rodríguez (Politiker) (* 1967), kanadischer Politiker
 Pablo Rodríguez (Fußballspieler, 1973) (* 1973), mexikanischer Fußballspieler
 Pablo Rodríguez (Fußballspieler, 1975) (* 1975), spanischer Fußballspieler
 Pablo Rodríguez (Fußballspieler, 1977) (* 1977), argentinischer Fußballspieler
 Pablo Rodríguez (Fußballspieler, 1979) (* 1979), uruguayischer Fußballspieler
 Pablo Rodríguez (Fußballspieler, 1985) (* 1985), spanischer Fußballspieler
 Pablo Rodríguez (Fußballspieler, 2001) (* 2001), spanischer Fußballspieler
 Pablo Rodríguez Grez (* 1937), chilenischer Politiker
 Pablo Rodríguez Guede (* 1993), spanischer Radsportler
 Pablo Rodríguez Medina (* 1970), spanischer Schriftsteller
 Pablo Rodríguez Regordosa (* 1970), mexikanischer Politiker
 Pablo Armando Rodríguez (* 1997), bolivianischer Leichtathlet
 Pablo Sebastián Rodríguez (* 1978), argentinischer Basketballspieler